P123 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 123, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament